Kaiba — японський футуристичний аніме-серіал;
 Кайба — острів, частина островів Хабомай (Курильські острови).